Manston (Dorset), een plaats in het Engelse graafschap Dorset
 Manston (Kent), een plaats in het Engelse graafschap Kent
 Kent International Airport, gelegen bij Manston
 Jacques Hall in Essex, voorheen Manston genoemd
 Manston (Suffolk), een plaats in het Engelse graafschap Suffolk